Ilama kan syfta på:

Honduras 

 Ilama (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Ilama (ort), Departamento de Santa Bárbara,